Karieng (Grong Grong), een plaats in Indonesië
Karieng (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië
Karieng (Peusangan), een plaats in Indonesië
Karieng (Peudada), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing